Basler steht für:
 Einwohner der Stadt Basel
 davon abgeleitet Basler als Name (s. u.)

Basler als Adjektiv, direkt bezugnehmend auf die Stadt Basel, steht für:
 Basler Versicherungen, Versicherungskonzern mit Sitz in Basel
 Basler Ausschuss zur finanztechnischen Bewertung von Kreditrisiken
 Basler Akkord I/II/III/IV, Finanztechnischen Regelunge Basel I, Basel II, Basel III, Basel IV des Basler Ausschusses
 Basler Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung vom 22. März 1989, auch bekannt als Basler Konvention
 Basler Problem, mathematisches Problem

Personen:
 Adolf Basler (1878–1945), deutscher Mediziner
 Adolphe Basler (1878–1951), polnisch-französischer Autor, Kunstkritiker und Galerist
 Antonín Basler (* 1956), tschechischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Olmütz
 Emanuel Basler der Ältere (1826–1903), deutscher Bildhauer
 Franz Karl Basler-Kopp (1879–1937), deutscher Maler und Zeichner
 Hannelore Basler (* 1936), deutsche alpine Rennläuferin
 Hermann Basler (1896–1982), deutscher Filmschaffender
 Katharina Basler (1777–1849), Bäckerin und deutsche Volksdichterin
 Konrad Basler (Politiker) (* 1929), Schweizer Politiker
 Konrad Basler (* 1960), Schweizer Molekular- und Entwicklungsbiologe
 Marianne Basler (* 1964), französische Schauspielerin
 Mario Basler (* 1968), deutscher Fußballtrainer und Fußballspieler
 Otto Basler (1892–1975), deutscher Philologe und Germanist
 Otto Basler (Literaturkritiker) (1902–1984), Schweizer Literaturkritiker
 Patti Basler (* 1976), Schweizer Autorin und Kabarettistin

Abgeleitet von Personen mit dem Namen Basler:

Unternehmen:
 Basler AG, Anbieter und Hersteller von Kameras und weiteren Produkten für maschinelles Sehen
 Basler Fashion, deutscher Damenmodekonzern aus Unterfranken
 Basler Haar-Kosmetik, deutsches Unternehmen für Friseurbedarf und Haarpflege
 Basler Turbo Conversions, luftfahrttechnischer Betrieb in Oshkosh (Wisconsin)

Flugzeug:
 Basler BT-67, eine modifizierte Version der Douglas DC-3 des o. g. luftfahrttechnischen Betriebs in Oshkosh

Siehe auch:

 Basel (Begriffsklärung)
 Bassler
 Baßler
 Balser